Эль-Тобосо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 144,19 км². Население — 2217 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 113 км.

Тобосо известен по произведениям Сервантеса, здесь происходило действие романа «Дон Кихот», в городе имеется музей Дульсинеи Тобосской и музей Сервантеса.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Толедо
Дон Кихот